Sezon (1907/1908) był 7. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 9 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu i okolic. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi TC. Nowym mistrzem Węgier został zespół MTK. Tytuł króla strzelców zdobył Gyula Vangel, który w barwach Magyar AC strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1907 w Austro-Węgrzech
1907 w piłce nożnej
1908 w Austro-Węgrzech
1908 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech